Анна Калыгина:
 Калыгина, Анна Михайловна (1895—1937) — партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома.
 Калыгина, Анна Степановна (1895—1937) — советский партийный деятель.